Ortiga (Mação) - plaats in Portugal
 Ortiga (rivier) - rivier in Spanje
 Heráclito Cunha Ortiga - Braziliaans politicus
 Jorge Ortiga - Portugees aartsbisschop en Primaat van Hispania (Iberisch Schiereiland)